

Patronyme
 Roger Bourgarel, (1947- ), est un joueur français de rugby à XV.
 Rudy Bourgarel, (1965- ), est un joueur de basket-ball français.

Homonymie
Homonymie de patronyme